Alue Bilie (Woyla Timur), een plaats in Indonesië
Alue Bilie (Darul Makmur), een plaats in Indonesië